Sophie Schramm (* 23. Februar 1990 in Wolgast) ist eine deutsche Hörfunkmoderatorin und Journalistin.

Leben 
Nach dem Studium (Bachelor of Arts in Geschichte und Englisch) folgte ein Volontariat bei Antenne Düsseldorf. Dort moderierte sie auch nach der Ausbildung und begann parallel bei der Mediengruppe RTL als Redakteurin/Reporterin zu arbeiten. Von Antenne Düsseldorf wechselte sie im Frühjahr 2018 zu 1 Live und wurde dort Autorin und Reporterin. Seit Februar 2020 ist Sophie Schramm dort Moderatorin.  

Unter anderem moderierte sie die Nachmittagssendung 1Live Go und am Samstagvormittag. Seit Februar 2021 ist sie jeden Sonntag von 9 bis 14 Uhr auf Sendung. 

Seit Sommer 2020 ist Sophie Schramm außerdem Kolumnistin bei der Rheinischen Post. Sie schreibt regelmäßig eine Kolumne über den Fußballverein Fortuna Düsseldorf. Die Kolumne hat den Namen „Senf drupp“.

Weblinks 
 https://www1.wdr.de/radio/1live/team/moderatoren/sophie-schramm-100.html 
 https://rp-online.de/sport/fussball/fortuna/fortuna-duesseldorf-senf-drupp-kolumne-mit-sophie-schramm_aid-55977223

Hörfunkmoderator
Journalist (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1990
Frau